Łubieński ist der Familienname folgender Personen aus dem polnischen Adelsgeschlecht Łubieński:

 Feliks Łubieński (1758–1848), polnischer Politiker und Rechtsanwalt, preußischer Graf
 Kazimierz Łubieński (1652–1719), polnischer Bischof
 Maciej Łubieński (1572–1652), polnischer Erzbischof
 Roger Łubieński (1849–1930), galizischer Landtagsabgeordneter

 Tadeusz Łubieński (1794–1861), polnischer Bischof
 Tomasz Łubieński (1784–1870), Baron des Ersten Kaiserreichs und General, preußischer Graf
 Tomasz Łubieński (Autor) (* 1938), polnischer Historiker, Publizist, Literaturkritiker und Schriftsteller
 Władysław Aleksander Łubieński (1703–1767), polnischer Erzbischof